Ehrenbichl ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Ehrenbichl (Sankt Johann), Ortsteil von Sankt Johann im Saggautal, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Schloss Ehrenbichl und Ortslage in Klagenfurt, Kärnten